Беретта (, полное название ) — одна из главных итальянских компаний по производству оружия и старейшая оружейная компания в мире. Её продукция стоит на вооружении полиции и армии во многих странах мира, широко используется для самообороны гражданскими лицами.

История 

Беретта — одна из старейших компаний в мире. Она принадлежит одной и той же семье около 500 лет. Она была основана в 1526 году, когда оружейник Бартоломео Беретта () из Гардоне-Валь-Тромпии, что в Брешиа (Ломбардия, Италия) получил 296 дукатов за 185 стволов для аркебуз от венецианского арсенала. Счёт за эту сделку сохранился в архиве компании.

В 1918 году Beretta Model 1918 стал вторым пистолет-пулемётом в итальянской армии.

После присоединения Италии к Антикоминтерновскому пакту в ноябре 1937 года активизировалось военное сотрудничество Италии с Японской империей. В 1938 году Япония заключила контракт с тремя итальянскими фирмами, включая Беретту, на поставку магазинных винтовок Carcano M1891 (под японский винтовочный патрон 6,5 × 50 мм) для японского военного флота.

Во время второй мировой войны Беретта производила оружие для войск, полиции и других вооружённых формирований Италии, а также для других стран "оси". После капитуляции Италии в сентябре 1943 года северная часть страны осталась под контролем немецких войск. Беретта производила оружие вплоть до капитуляции Германии в 1945 году. В это время внешняя обработка оружия была хуже, чем до или в середине войны, но действие его оставалось превосходным.
 
После войны Беретта занималась починкой американских винтовок M1 Garand, поставляемых в Италию из США. После создания 4 апреля 1949 года военно-политического блока НАТО (одним из учредителей которого являлась Италия), Италия приняла на себя обязательства по стандартизации используемого вооружения и боеприпасов с другими странами блока. В 1957-1959 гг. Беретта разработала на основе конструкции М1 Garand автоматическую винтовку Beretta BM-59, которая являлась примерным аналогом винтовки M14.

В 1985 году Беретта победила в конкурсе на производство пистолета М9 для армии США, получив контракт на 500 000 пистолетов. По условиям контракта эти пистолеты производятся в США местным филиалом компании, расположенном в городе , штат Мэриленд, где сконцентрировано основное производство, поскольку США на протяжении долгого времени выступают крупнейшим заказчиком продукции компании.

Современность 

В настоящее время компанией владеет Уго Гуссали Беретта (), прямой потомок Бартоломео. Он управляет компанией вместе с сыновьями Франко и Пьетро (традиционная передача власти в Беретте от отца к сыну была прервана, когда главой компании стал Уго: его дяди Карло и Джузеппе не имели детей, так что Карло усыновил Уго, сына своей сестры Джузеппины Гуссалли, и дал ему фамилию Беретта).

Беретта известна своим широким диапазоном производимого оружия: ружьями, винтовками, пистолет-пулемётами, револьверами и пистолетами. Головная фирма Beretta Holding также владеет компаниями Beretta USA, Benelli, Franchi, SAKO, Stoeger, Tikka, Uberti и ещё 20 процентами компании Browning. Продукция Беретты славится своими качеством, прочностью и надёжностью. Помимо оружия, компания производит высококачественную одежду для охоты.

Оружие, производимое Береттой

Пистолеты 

 Beretta M1915
 Beretta M1934 / Beretta 1935
 Beretta M1951
 Beretta Mini Pistols
 Beretta 70
 Beretta 80
 Beretta 90
 Beretta 92
 Beretta 84
 Beretta 96
 Beretta 8000
 Beretta 9000
 Beretta Px4 Storm
 Beretta 90-TWO
 Beretta M9A1
 Beretta 93R
 M9 пистолет
 Beretta APX — модульный пистолет

Малые пистолеты 
 Beretta 21 Bobcat
 Beretta 950 Jetfire
 Beretta 950 Minx
 Beretta 3032 Tomcat

Ружья 

 Beretta 1201FP
 Beretta DT-10
 Beretta DT-11
 Beretta 682
 Beretta 686
 Beretta 687
 Beretta 692
 Beretta 694
 Beretta Silver Pigeon
 Beretta AL391 Urika и Teknys (Semi-Auto)
 Beretta SO4 и SO5
 Beretta Xtrema
 Beretta Xtrema 2
 Beretta Model A
 Beretta ES-100
 Beretta А-300
 Beretta A-400

Винтовки и карабины 
 Beretta BM-59
 Beretta AR70/90
 Beretta AS70/90
 Beretta Cx4 Storm
 Beretta Rx4 Storm
 Beretta ARX-200

Пистолеты-пулемёты 
 Beretta Model 1918
 Beretta Model 38/42
 Beretta Model 3 — послевоенная модификация 38/42
 Beretta Model 12
 Beretta PMX

Пулемёты 
 FN Minimi, производится по лицензии Fabrique Nationale de Herstal для итальянской армии.

Пневматические пистолеты 
 Beretta Air Pistol Model M92N
 Beretta Air Pistol Model M92B
 Beretta XX-TREME Air Pistol- Tactical
 Anics A-9000S Beretta Air Pistol
 Beretta Elite II BB Pistol

Револьверы 
 Beretta Stampede
 Beretta Laramie

Автоматы 
 Beretta AR-70
 Beretta ARX-160

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Беретты